La Pervaja Liga 1986 fu la 46ª edizione della seconda serie del campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale del .

Stagione

Novità
Il numero di squadre passò da ventidue a ventiquattro, non essendoci state squadre promosse a sostituire Fakel Voronež e SKA Rostov retrocesse dalla Vysšaja Liga, mentre le neopromosse Rostsel'maš e Atlantas sostituirono le retrocesse Kryl'ja Sovetov Kujbyšev e Zvezda Džizak.

Formula
Diversamente dalla passata edizione il campionato fu organizzato nuovamente in un girone unico: le ventiquattro partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 46 incontri per squadra; erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Come nella massima serie era previsto un limite nel numero massimo di pareggi che generano punti per squadra: dal tredicesimo pareggio in poi, infatti, le partite finite in pari non davano punti alle squadre. Venivano promosse in Vysšaja Liga le prime due classificate e retrocesse in Vtoraja Liga le ultime cinque.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Promosso in Vysšaja Liga 1987.
      Retrocesso in Vtoraja Liga 1987.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Pamir Dušanbe, Kuzbass Kemerovo, Kotayk' e Iskra Smolensk hanno scontato 1 punto di penalizzazione per aver pareggiato 13 partite, una in più del consentito per averne punteggio.
Daugava Rīga, Šinnik e Kuban' hanno scontato 2 punti di penalizzazione per aver pareggiato 14 partite, due in più del consentito per averne punteggio.
La Dinamo Stavropol' ha scontato 3 punti di penalizzazione per aver pareggiato 15 partite, tre in più del consentito per averne punteggio.

Risultati

Spareggio per il primo posto

Note

Voci correlate 
 Vysšaja Liga 1986
 Kubok SSSR 1985-1986
 Kubok SSSR 1986-1987

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1986
1986